Worms - uma localidade alemã
Worms (série)
Worms (jogo eletrônico de 1995)
Worms (jogo eletrônico de 2007)
WoRMS - uma base de dados para espécies marinhas: World Register of Marine Species

Pessoas
Bertha Worms
Frédéric Worms
Gastão Worms

Desambiguação